Оршойя Вертен (, род. 22 июля 1982 в Будапеште) — бывшая венгерская гандболистка, призёр чемпионата мира и Европы в составе сборной Венгрии. Дважды признавалась лучшей гандболисткой года в Венгрии (2008, 2009).

Завершила карьеру в 2015 году.

Достижения

Клубные 
 Чемпионат Венгрии:
 Чемпионка: 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
 Серебряный призёр: 2004, 2007
 Бронзовый призёр: 2002, 2003
 Кубок Венгрии:
 Победительница: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
 Финалист: 2002, 2004
 Лига чемпионов ЕГФ:
 Финалистка: 2009, 2012
 Полуфиналистка: 2007, 2008, 2010, 2011
 Кубок обладателей кубков ЕГФ:
 Финалистка: 2006
 Полуфиналистка: 2003
 Кубок ЕГФ:
 Финалистка: 2002, 2004, 2005

В сборной 
 Чемпионат мира по гандболу среди женских молодёжных команд:
 Серебряный призёр: 2001
 Чемпионат мира:
 Бронзовый призёр: 2005
 Чемпионат Европы:
 Бронзовый призёр: 2012

Личные 
 Гандболистка года в Венгрии: 2008, 2009
 Лучший левый вингер Олимпийских игр: 2008

Ссылки 
 
 Профиль на сайте клуба «Ференцварош» 
 Профиль на сайте World Handball 

Гандболисты Венгрии
Игроки ЖГК «Дьёр»